Opava může být:

 Opava – město, okres Opava
 Opava (okres Veľký Krtíš) – obec, Slovensko
 Opava (řeka) – řeka, Moravskoslezský kraj
 Opava (zámek) – zámek, Opava
 Opava (meteorit) - meteorit, Opava
 Opava-Město – část města Opava
 Opava východ – železniční stanice v Opavě
 Opava západ – železniční stanice v Opavě

Dálší příklady:

 Bezručova Opava –  kulturní multižánrový festival, Opava
 BK Opava – basketbalové mužstvo, Opava
 Bílá Opava – řeka, Moravskoslezský kraj
 Černá Opava  – řeka, Moravskoslezský kraj
 ČSAD Opava  – dopravce, Opava
 Děkanát Opava – děkanát, Opava
 Hala Opava – sportovní hala, Opava
 HC Slezan Opava – hokejový tým, Opava
 Koupaliště Opava – koupaliště, Opava
 Městský dopravní podnik Opava – dopravce, Opava
 Městský stadion Opava – sportovní hala, Opava
 Okres Opava – okres, Moravskoslezský kraj
 Pivovar Opava – pivovar, Opava
 Předměstí (Opava) – část města Opava
 SFC Opava – fotbalový klub, Opava
 Slezan Opava – sportovní klub, Opava
 FK Slavia Opava – fotbalový klub, Opava
 Socha Nová Opava – skulptura, Opava
 TJ Ostroj Opava – sportovní klub, Opava
 TJ Slezan Opava – sportovní klub, Opava
 Zimní stadion Opava – sportovní hala, Opava